Alpenuniversität steht für folgende Hochschulen im deutschen Raum:

 Deutsche Alpenuniversität, von 1941 bis 1945 Name der heutigen Universität Innsbruck
 eine nie errichtete Universität in Kempten, stattdessen die Fachhochschule Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten